Kevin Moran (ur. 1956) – irlandzki piłkarz
 Kevin Moran (ur. 1968) – irlandzki polityk, minister
 Kevin Moran (ur. 1987) – irlandzki hurler